OMI, az Országos Meteorológiai Intézet rövidítése, mai nevén Országos Meteorológiai Szolgálat
 OMI, Les Oblats de Marie Immaculée, latinul Oblati Mariae Immaculatae, 1816-os alapítású római katolikus rend rövidítése
 Omi, a Saolin leszámolás című rajzfilm szereplője
 Omi, örökletes japán rang
 Omi, Omar Samuel Pasley, jamaikai énekes
 Omi, település a japán Honsú szigeten